Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Cherbourg :

Gare en service 
 Gare de Cherbourg

Anciennes gares 
 Gare transatlantique de Cherbourg (fermée et intégrée à la Cité de la Mer)
 Gare de Cherbourg-Barfleur (fermée, mais rénovée pour servir plus tard de gare routière)

Cherbourg